Алаев — фамилия.

Известные носители:
 Алаев, Александр Александрович (род. 1979) — российский футболист, функционер РФС.
 Алаев, Антон Олегович (род. 1994) — российский футболист.
 Алаев, Владимир Александрович (род. 1952) — тренер по подводному плаванию, председатель Ярославской федерации подводного плавания.
 Алаев, Леонид Борисович (род. 1932) — советский и российский учёный, специалист по истории Индии и теоретическим проблемам истории Востока.
 Алаев, Михаил Константинович (1925—1945) — командир отделения 216-го гвардейского стрелкового полка.
 Алаев, Энрид Борисович (1925—2001) — советский и российский экономико-географ, экономист, доктор экономических наук, заместитель председателя Совета по изучению производительных сил при Госплане СССР.